Arthur Edward Gagné, född 11 oktober 1896 i Ottawa, död 5 oktober 1988 i Rochester, Minnesota, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare. Gagné spelade som högerforward för Edmonton Eskimos och Regina Capitals i Western Canada Hockey League samt i NHL för Montreal Canadiens, Boston Bruins, Ottawa Senators och Detroit Falcons.

Karriär
Art Gagné hade sina mest produktiva säsonger i WCHL och WHL med Edmonton Eskimos, där han spelade i en kedja med centern Gordon "Duke" Keats. Säsongen 1922–23 vann Gagné WCHL:s poängliga sedan han gjort 22 mål och 21 assists för sammanlagt 43 poäng på 29 matcher för Edmonton Eskimos. WCHL hade under säsongen 1922–23 ett sammanhängande spelschema med PCHA och med den ligan inräknad gjorde endast Victoria Cougars center Frank Fredrickson fler poäng än Gagné med sina 55 poäng.

Gagné spelade sex säsonger i NHL åren 1926–1932 för Montreal Canadiens, Boston Bruins, Ottawa Senators och Detroit Falcons, och gjorde sammanlagt 100 poäng på 228 matcher.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Art Gagne på nhl.com
Art Gagne hhof.com

Födda 1896
Avlidna 1988
Män
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Edmonton Eskimos
Spelare i Boston Bruins
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Ottawa Senators (original)
Idrottare från Ottawa